The Rhythm of the Saints — восьмой студийный альбом американского фолк-певца и музыканта Пола Саймона, изданный 16 октября 1990 года на лейбле Warner Bros. и сертифицированный RIAA в 2-кр. платиновом статусе в США.

История 
Вышедший в 1990 году альбом, стал одним из самых успешных студийных дисков Саймона и был номинирован в 1992 году на престижную премию Грэмми в основной категории Лучший альбом года, а также в категории Продюсер года.
Диск достиг позиции № 4 в американском хит-параде Billboard 200.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Entertainment Weekly, Robert Christgau, Rolling Stone.

Список композиций 
 «The Obvious Child» — 4:10
 «Can’t Run But» — 3:36
 «The Coast» (Simon, Vincent Nguini) — 5:04
 «Proof» — 4:39
 «Further to Fly» — 5:36
 «She Moves On» — 5:03
 «Born at the Right Time» — 3:48
 «The Cool, Cool River» — 4:33
 «Spirit Voices» (Simon, Milton Nascimento) — 3:56
 «The Rhythm of the Saints» — 4:12

Переиздание 2004 года 
В 2004 году альбом с помощью ремастеринга Дэна Херша (Dan Hersch) и Билла Инглота (Bill Inglot) был периздан. Он включал, кроме оригинальных песен и ещё 4 ранее нереализованных бонусных трека:
 «Born at the Right Time» (Acoustic demo) — 3:50
 «Thelma» (Outtake) — 4:14
 «The Coast» (Work-in-progress version) — 5:13
 «Spirit Voices» (Work-in-progress version) — 3:49

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 The Rhythm of the Saints at Acclaimed Music (list of accolades)

Альбомы Пола Саймона
Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records